Ли́дия Ива́новна Еро́хина () — ректор Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС), доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ.

Биография 
Родилась в Пензенской области, состояла в членах ВЛКСМ.

В 1978 году Лидия Ерохина с отличием окончила Московский технологический институт по специальности «инженер-экономист». После окончания аспирантуры по распределению райкома комсомола направлена в Тольяттинский филиал института, где, начиная с 1982 года, поочередно работала ассистентом, преподавателем, заведующим кафедрой, проректором по учебной работе. В 1995 году стала ректором института (теперь это уже был Поволжский технологический институт сервиса).

В 2009 году на выборах Думу Тольятти баллотировалась кандидатом в депутаты третьим номером в составе партийного списка партии «Единая Россия», выполняя роль «политического паровоза». Сразу после избрания отказалась от депутатского мандата.

Научная деятельность 
Доктор экономических наук. Член-корреспондент Российской академии естественных наук и академик Российской академии проблем качества.

Научные интересы связаны с решением проблем развития сферы услуг региона, управлением сферой сервиса в рыночной экономике, исследованиями в области образования, молодёжной политики и социальной политики в сфере образования.

Автор более 192 научных работ, в числе которых 19 монографий, 15 учебных пособий с грифом УМО, 8 учебных пособий, 17 статей в журналах ВАК и 1 патент. Подготовила 21 кандидата экономических наук и 3 докторов экономических наук.

Награды 
Нагрудный знак Министерства образования и науки Российской Федерации «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 2000 год;

Почетная грамота Самарской Губернской Думы, 2001 год;

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2003 год;

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2005 год;

Почётная грамота Думы г.о. Тольятти, 2005 год;

Почётный знак мэра г.о. Тольятти «За заслуги перед городом Тольятти», 2005 год,;

Международная награда «Объединенная Европа» за персональный вклад в развитие европейской интеграции (Оксфорд, 2005 г.);

Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 2006 год; нагрудный знак Министерства образования и науки Российской Федерации «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 2007 год;

Почётное звание «Ректор года 2009»;

Почётное звание Министерства образования и науки Российской Федерации «Почётный работник науки и техники Российской Федерации», 2010 год;

Благодарность Комитета по науке и наукоёмким технологиям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 2011 год; Почётная грамота мэра г.о. Тольятти, 2011 год;

Медаль Национальной академии туризма «За заслуги», 2014 год; Почетный Знак Думы Тольятти «За заслуги перед городским сообществом», 2015;

Почётный Знак Самарской Губернской Думы «За служение закону», 2015;

Почетное звание заслуженного деятеля науки Самарской области, 2015 год.

Диплом областного конкурса общественного признания достижений женщин Самарской области «Женщина — директор года» в номинации «Образование».

http://sovrso.ru/universities/g_tolgas/rector.html 

http://www.tolgas.ru/org_structura/rektor/

Библиография 
 Ерохина Л. И. Основы организации предпринимательской деятельности — Издательский Дом «Довгань», 1995.
 Ерохина Л. И., Игумнова Н. Е. Основы организации производства на предприятиях сферы сервиса, Учебное пособие для экономических специальностей. — Тольятти, ПТИС, 1998.
 Ерохина Л. И. Башмачникова Е. В. Организация обслуживания населения. — Тольятти, Издательский Дом «Довгань», 2003.
 Ерохина Л. И. Предприятия в сфере сервиса. Управление прогнозируемыми процессами. — Учебное пособие для вузов, 2005.

Семья 
Замужем третьим браком, второй муж Владимир Довгань, третий муж Николай Пыркин → работает вместе с Лидией Ерохиной в должности проректора по безопасности университета, сын от первого брака Ерохин Роман Геннадьевич от второго сын Орешкин Андрей (род. 1986) (род.1982).

Критика 
По данным диссернета обнаружены масштабные заимствования при научном руководстве и публикациях

Примечания

Ссылки 

 Ерохина Лидия Ивановна
 Информация на сайте ТГУС
 В Энциклопедии Лучшие люди России 
 Научные статьи Лидии Ерохиной в Российском индексе научного цитирования
 Ерохина Лидия Ивановна на сайте «Диссернет»

Поволжский государственный университет сервиса
Преподаватели вузов Тольятти
Ректоры вузов Тольятти
Экономисты России
Члены «Единой России»
Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса
Фигуранты Диссернета